Ponto que equidista, aproximadamente, do perímetro de uma figura;
 Centro (política) - centro do espectro político-ideológico, equidistante tanto da direita quanto da esquerda;
 Centro urbano - a região central duma cidade.

Localidades

Centro (Angra dos Reis)
Centro (Aracaju)
Centro (Barbacena)
Centro (Barra Mansa)
Centro (Barra do Piraí)
Centro (Barueri)
Centro (Bayeux)
Centro (Belford Roxo)
Centro (Belo Horizonte)
Centro (Blumenau)
Centro (Braço do Norte)
Centro (Cabo Frio)
Centro (Campina Grande)
Centro (Campinas)
Centro (Campo Mourão)
Centro (Canoas)
Centro (Chapecó)
Centro (Comendador Levy Gasparian)
Centro (Conselheiro Lafaiete)
Centro (Coronel Fabriciano)
Centro (Curitiba)
Centro (Diadema)
Centro (Duque de Caxias)
Centro (Erechim)
Centro (Estrela)
Centro (Feira de Santana)
Centro (Florianópolis)
Centro (Fortaleza)
Centro (Fundão)
Centro (Goiânia)
Centro (Guapimirim)
Centro (Igrejinha)
Centro (Ilhéus)
Centro (Ipatinga)
Centro (Itaboraí)
Centro (Itacoatiara)
Centro (Itaguaí)
Centro (Itajaí)
Centro (Itumbiara)
Centro (Janaúba)
Centro (Japeri)
Centro (João Pessoa)
Centro (Juiz de Fora)
Centro (Maceió)
Centro (Magé)
Centro (Manaus)
Centro (Mangaratiba)
Centro (Maricá)
Centro (Maringá)
Centro (Mauá)
Centro (Mesquita)
Centro (Miguel Pereira)
Centro (Mossoró)
Centro (Nilópolis)
Centro (Niterói)
Centro (Nova Friburgo)
Centro (Nova Iguaçu)
Centro (Nova Lima)
Centro (Osasco)
Centro (Patos)
Centro (Pelotas)
Centro (Petrópolis)
Centro (Pinhais)
Centro (Queimados)
Centro (Rio Branco)
Centro (Rio de Janeiro)
Centro (Salvador)
Centro (Santa Luzia)
Centro (Santa Maria)
Centro (Santarém)
Centro (Santos)
Centro (Santos Dumont)
Centro (Saquarema)
Centro (Sarzedo)
Centro (Seropédica)
Centro (Sertãozinho)
Centro (Sorocaba)
Centro (Suzano)
Centro (São Bernardo do Campo)
Centro (São Caetano do Sul)
Centro (São Carlos)
Centro (São Gonçalo)
Centro (São José)
Centro (São José do Rio Preto)
Centro (São João de Meriti)
Centro (São Luís)
Centro (São Mateus)
Centro (São Pedro da Aldeia)
Centro (Três Rios)
Centro (Tubarão)
Centro (Uberlândia)
Centro (Vila Velha)
Centro (Vitória)
Centro (Volta Redonda)
Centro (distrito de Duque de Caxias)
Centro (distrito de Florianópolis)
Centro (distrito de Guarulhos)
Centro (região de Betim)

Centro (Camarões)

Centro (Toronto)

Centro (distrito de Madrid)

El Centro, na Califórnia

Centro (França)

Centro (Haiti)

Centro (Nepal)

Centro (Portugal) – chamada Região do Centro ou Região das Beiras.
Centro (Póvoa de Varzim)

Centro (Gotemburgo)

Ver também
 Center

Desambiguações de topônimos